"Iruña" é o nome oficial da cidade de Pamplona na Língua basca. Também pode significar:

 Iruña (Paraguai), distrito do departamento de Alto Paraná
 Iruña de Oca, município do País Basco

Desambiguação
Desambiguações de topônimos